Минулих двох років у турнірі перемагала Юлія Ґерґес, але цього року вона програла в чвертьфіналі Каролін Возняцкі.

Титул виграла Серена Вільямс, здолавши в фіналі Джессіку Пегулу, 6–3, 6–4.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

2020 Women's Singles
ASB Classic - Singles